Департамент Маркос-Хуарес  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Маркос-Хуарес.

История 
Изначально эти земли входили в состав департамента Терсеро-Абахо. В 1860 году северная часть департамента Терсеро-Абахо была выделена в отдельный департамент Уньон. В 1888 году восточная часть департамента Уньон была выделена в отдельный департамент Маркос-Хуарес, который получил своё название в честь , бывшего главой департамента Уньон в начале 1880-х.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Сан-Хусто
на востоке — с провинцией Санта-Фе
на юге — с департаментом Пресиденте-Роке-Саенс-Пенья
на западе — с департаментом Уньон

Административное деление

Муниципалитеты
Маркос-Хуарес
Алехо-Ледесма
Арьяс
Камило-Альдао
Капитан-Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс
Каванах
Колония-Итальяна
Корраль-де-Бустос
Крус-Альта
Хенераль-Бальдисера
Хенераль-Рока
Гуатимосин
Инривилье
Исла-Верде
Леонес
Лос-Сурхентес
Монте-Буэй
Сайра

Коммуны
Колония-Бархе
Саладильо
Вилья-Элиса

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова